DigiTouch è una società italiana che opera nel mercato della digital transformation.
La sua attività consiste nel supportare le aziende nella realizzazione di progetti di trasformazione digitale e tecnologica.
La società è stata fondata nel 2007 da Gianni Matera, Simone Ranucci Brandimarte, Daniele Meini, Federico Lazzarovich, Paolo Mardegan e Michele Ampollini. 
Dal 16 marzo 2015 DigiTouch è quotata in Borsa Italiana (indice FTSE AIM Italia) su AIM Italia.

Storia 
La società nasce nel 2007 come digital marketing agency, specializzata nel mobile advertising.

Oggi la società ha dato vita a un gruppo che cura progetti di digital transformation per le aziende e che è composto da più realtà acquisite negli anni: Performedia, E3, Optimized Group, Purple Ocean e Meware.

L’evoluzione e la crescita 
Nel 2014 la società acquisisce un competitor: Performedia. e chiude il FY con un fatturato consolidato pro-forma di Euro 15,72 milioni e un EBITDA consolidato pro-forma di Euro 2,92 milioni.

Nel 2015 entra in Borsa Italiana e ottiene la certificazione di PMI innovativa

Sempre nel 2015 acquisisce la società E3, operante in ambito social media marketing e creativo e lancia Audiens, una tecnologia di data profiling sviluppata internamente e poi venduta a Bango plc

Nel 2016 acquisisce la società Optimized Group, una web agency specializzata nella SEO.

Attività recenti 
Nel 2017 stringe un accordo commerciale con IPG Interpublic Group per creare sinergie tra le rispettive aree di competenza.

Nel 2018 acquisisce Purple Ocean, società specializzata in soluzioni innovative di managed cloud, e-commerce e in security operation services.

Nel 2019 acquisisce Meware, un’azienda di progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche e ottiene il riconoscimento di AIM TECH SME agli AIM AWARDS ed entra nell’albo degli Innovation Manager aderendo al progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico - Mise con l’obiettivo di incentivare le PMI italiane alla trasformazione tecnologica e digitale.

Nel 2022 acquisisce MobileSoft, azienda di progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche.

Sedi 
DigiTouch ha la sede principale a Milano e un ufficio a Roma, presso la sede di Meware.

Governance e azionisti 
Il consiglio di amministrazione, è formato da:

 Simone Ranucci Brandimarte, Presidente 
 Riccardo Jelmini, consigliere
 Daniele Meini, consigliere
 Marco Trombetti, consigliere
 Barbara Falcomer, consigliere
 
L'azionariato (aggiornato all'11 luglio 2019) è il seguente:

 Simone Ranucci Brandimarte: 16,59%
 Sodapao (Paolo Mardegan): 13,47%
 Daniele Meini: 11,88%
 Roberto Italia: 5,16%
 Azioni proprie: 0,41%
 Mercato: 52,49%

Note